SASI steht für:
 Shugart Associates System Interface, ursprünglicher Name des Small Computer System Interfaces
 Sozialistische Arbeiter-Sport-Internationale, Vorgängername der Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur
 Swanson Analysis Systems Inc., vormaliger Name von Ansys (Unternehmen)

Sasi steht für:
 Sasi (Calatafimi Segesta), Ort (Fraktion) in Calatafimi Segesta, Provinz Trapani, Region Sizilien, Italien
 Sasi (Kefamenanu), Ort in Kefamenanu, Regierungsbezirk Nordzentraltimor (Provinz Ost-Nusa Tenggara) im indonesischen Teil Westtimors

Sasi ist der Familienname folgender Personen:
 Kimmo Sasi (* 1952), finnischer Politiker, Parlamentsmitglied, Minister und Präsident des Nordischen Rats

Abkürzung